Centennial House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Centennial House (New Jersey), NRHP-Nr. 91000674
 Centennial House (Utah), NRHP-Nr. 09001042